Geoffrey de Mandeville hette fler betydelsefulla engelska baroner under medeltiden:
Geoffrey de Mandeville, (död ca. 1100) var en av de stora magnaterna under Vilhelm Erövrarens tid. 
Geoffrey de Mandeville, 1:e earl av Essex (död 1144), känd (eller ökänd) för att ha bytt sida flera gånger under  Anarkin under kung Stefans regeringstid.  was famous (or infamous) for changing sides several times during the Anarchy. Han var son till William de Mandeville och sonson till 1)
Geoffrey de Mandeville, 2:e earl av Essex (d. 1160) var äldste son till  2). Han dog barnlös och efterträddes av sin bror William de Mandeville, 3:e earl av Essex.
Geoffrey de Mandeville av Marshwood, Devon, var en mindre jordägare under Henrik I:s tid. Han blandas ibland samman med de andra med detta namn, som han inte var släkt med.